OC Oerlikon Corporation AG — швейцарская компания. Производит и разрабатывает специализированные материалы, проводники, оборудование для солнечных электростанций, текстильной промышленности, специализируется в вакуумных технологиях. Штаб-квартира — в населённом пункте Пфеффикон (кантон Швиц).

Собственники и руководство 
Крупный пакет акций компании (на август 2009 года — 44,7 %) принадлежит холдингу «Ренова» российского предпринимателя Виктора Вексельберга.

Генеральный директор:
 Ганс Зиглер
 
Председатель совета директоров:
 2008.5: Владимир Кузнецов
 2011.5: Тим Саммерс

Примечания

См. также 
 Kulicke & Soffa Industries

Ссылки 
 Официальный сайт компании 

Компании Швейцарии
Полупроводниковые компании Швейцарии
Производители полупроводникового оборудования
Производители текстильного оборудования
Машиностроительные компании
Производители средств автоматизации
Корпусирование чипа